Kavárnička je název těchto děl:
 Kavárnička, La bottega del caffè – komedie Carla Goldoniho z roku 1750
 Kavárnička, Le petit café – komedie Tristana Bernarda z roku 1911
 Kavárnička, Das kleine Café – opereta Ralpha Benatzkého z roku 1934